Sezon (2017) był 87. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 5 kwietnia, a zakończył się 28 października 2017. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł zdobyła drużyna HJK Helsinki, dla której był to 28. tytuł w historii.

Drużyny
Po sezonie 2016 stawkę drużyn opuścił tylko ostatni w tabeli zespół - . W jego miejsce pojawił się mistrz Ykkönen 2016 - .

Tabela

Wyniki spotkań

Mecze 1–22

Mecze 23–33

Baraże o Veikkausliigę 

W dwumeczu barażowym o udział w rozgrywkach Veikkausliigi sezonu 2018 zagrały: 11. drużyna Veikkausliigi –  – i 2. drużyna Ykkönen – . Zespół Honka zapewnił sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii dzięki przewadze bramek zdobytych na wyjeździe po tym jak w dwumeczu padł remis 1:1.

  zapewniła sobie awans do następnej edycji rozgrywek

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy 

2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2017 w Finlandii